Владимир Александрович Окунев (1930 — 1991) — советский инженер-конструктор, доктор технических наук (1968). Лауреат Ленинской и Государственной премии СССР (1970). Герой Социалистического Труда (1977).

Биография 
Родился 30 июня 1930 года в деревне Высоково, Владимирской области. До 1947 года обучался в Красно-Горбатской поселковой средней школе.

С 1947 по 1952 годы обучался в Московском энергетическом институте, после окончания которого работал в Головном особом конструкторском бюро (ГОКБ) Московского прожекторного завода.

С 1962 по 1991 годы — главный конструктор ГОКБ МПЗ, под руководством В. А. Окунева были разработаны и поставлены на серийное производство системы электроснабжения комплексов РВСН стационарного и подвижного видов базирования, до настоящего времени стоящие на боевом дежурстве и составляющие основу группировки РВСН в составе стратегических ядерных сил России. В. А. Окунев принимал непосредственное участие в подготовке советско-американского космического полета по программе «Союз — Аполлон», создании ракетно-космической системы «Энергия — Буран» и реализации программы «Интеркосмос».

8 августа 1966 года и 29 августа 1969 года Указом Президиума Верховного Совета СССР В. А. Окунев  был награждён Орденом Знак Почёта и Орденом Ленина.

18 января 1977 года «закрытым» Указом Президиума Верховного Совета СССР Владимир Александрович Окунев был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Умер 5 декабря 1991 года в Москве, похоронен в посёлке Красная Горбатка, Владимирской области.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (7.12.1973)
 Два Ордена Ленина (29.08.1969, 18.01.1977)
 Орден Знак Почёта (8.08.1966)

Премии 
 Ленинская премия 
 Государственная премия СССР (1970)

Примечания

Литература 
Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь биобиблиографический словарь: А — Я / Администрация Владимирской области, Владимирский Фонд культуры. - Владимир, 2002 г. — 536 с. — 323 с. : ил. - 1500 экз.
  Штрихи к портрету отечественной космонавтики: сборник документов / Российский государственный гуманитарный университет ; авт.-сост. Т. А. Головкина. -  : [б. и.], 2018 г. — 529 с. — ISBN 978-5-7281-2041-4